Palm – personal digital assistant o computer palmare
Palm – azienda statunitense produttrice di computer palmari
Palm OS – sistema operativo per computer palmari

Persone

Palm
Johann Philipp Palm (1768-1806) – editore tedesco
Kerstin Palm (1946) – schermitrice svedese
Michael Palm (1979) – cestista statunitense naturalizzato svedese
Siegfried Palm (...–2005) – violoncellista tedesco
Torsten Palm (1947) – pilota automobilistico svedese
Viking Palm (1923-2009) – lottatore svedese

Cognomi composti
Jennifer Palm Lundberg (1986) – modella svedese

Pagine correlate 
 Palms